Stjerneskud har flere betydninger:

 Meteor – når en meteoroid "brænder" og nedbremses i jordens atmosfære, kaldes det et stjerneskud eller en meteor
 Stjerneskud (talentkonkurrence) – talentkonkurrence på TV3
 Stjerneskud (film) – dansk spillefilm fra 1947
 Stjerneskud (popmusik) – den oprindelige titel på sangen Nu tændes lyset i parken skrevet af Thomas Koppel
 "Smuk som et stjerneskud" – sang fra 2000 af Brødrene Olsen, vinder af Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest
 Stjerneskud er navnet på et stykke smørrebrød med stegt og kogt rødspættefilet på franskbrød garneret med fx kaviar, rejer og citron.